Армения на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена четырьмя спортсменами в одном виде спорта.

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

Ссылки 
 Результаты  

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Армении в 2010 году